Madelene eller Madeleine Olsson kan syfta på:

 Madeleine Olsson Eriksson (född 1945), svensk gynekolog, affärsman och filantrop
 Madelene Olsson (handbollstränare) (född 1971), svensk handbollstränare och tidigare handbollsspelare
 Madelene Olsson, fiktiv figur, Berts mamma i Bert-serien, se Figurer i Bertserien#Madelene Olsson